Ба́мбергер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Бамбергер, Генрих фон (1822—1888) — чешский врач; автор ряда трудов по медицине.
 Бамбергер, Людвиг (1823—1899) — депутат и писатель по политическим и политико-экономическим вопросам, брат Р. Бамбергера.
 Бамбергер, Рудольф (1821—1900) — гессенский политик и банкир, брат Л. Бамбергера.

См. также 
 Бамбергер Штрассе — улица в Дюссельдорфе (административный район Бенрат).
 Бамберг (значения)

Примечания